

Patronyme 

 Denis Éthier (1926-2017), ancien député libéral à la Chambre des communes du Canada ;
 Jean Éthier-Blais (1925-1995), écrivain, critique littéraire, diplomate et professeur de littérature française et québécoise ;
 Joseph Arthur Calixte Éthier (1868-1936), avocat et homme politique canadien de la province de Québec ;
 Joseph Éthier (1733-1816), officier et homme politique bas-canadien, député de York ;
 Léandre Éthier, auteur-compositeur-interprète et chanteur populaire québécois ;
 Michèle Lamquin-Éthier, femme politique canadienne de la province de Québec ;
 Stéphane Éthier, animateur de télévision canadien ;
 Viateur Éthier (1915-1976), homme d'affaires et homme politique canadien.

Littérature 

 Le prix Jean-Éthier-Blais est un prix littéraire québécois remis annuellement par la Fondation Lionel-Groulx.